Adreno ist eine Familie von Multimedia-Prozessoren von Qualcomm, die ursprünglich von ATI Technologies (ATI) als Imageon entwickelt wurde und 2008 von AMD an Qualcomm verkauft worden ist. Der Name ist ein Anagramm von Radeon. Die Adreno-Prozessoren bieten Grafikbeschleunigung und andere Multimediafähigkeiten für mobile Geräte wie Mobiltelefone und Organizer.

Adreno wird soweit ausschließlich in Qualcomms Snapdragon System-on-a-Chip verbaut.

Ein freier Grafik-Treiber namens freedreno für Linux wird unter Einsatz von Reverse Engineering geschrieben. Ein darauf aufbauender Direct Rendering Manager wurde mit Linux-Kernelversion 3.12 aufgenommen.

Übersicht

Weblinks 
 Qualcomm Adreno
 freedreno Projektseite
 Freedreno Update, 4. Oktober 2014

Einzelnachweise 

Grafikchip
Markenname (Hard- und Software)
AMD